Ма́нселл — английская фамилия. Известные носители:

 Манселл, Альберт Генри (1858—1918) — американский художник и преподаватель искусств.
 Манселл, Ли (род. 1982) — английский футболист.
 Манселл, Ричард (1968—1944) — британский инженер, конструктор паровозов.

См. также 
 Мансел — остров Канадского Арктического архипелага
 Мэнселл